Алексей Григорьевич Варламов (8 августа 1920, Галич, Костромская область — 26 марта 2000, Нижний Новгород) — советский и российский художник. Заслуженный художник РСФСР (1969). Народный художник России (2000).

Биография 
В 1935-1940 гг. учился в Горьковском художественном училище, ученик А. В. Самсонова, Л. А. Хныгина. Жил и работал в г. Горки. Член Союза художников России с 1949 года. Народный художник России начиная с 2000 года. Работал в области жанровой картины, портрета. С 1945 по 1947 год преподает в Горьковском художественном училище. Автор исторических полотен. Создал ряд известных жанровых работ, в том числе картину «По Волге широкой», находящуюся в Государственном художественном музее Нижнего Новгорода. Работы Варламова представлены в ГТГ (Москва), ГРМ (СПб), в художественных музеях Нижнего Новгорода, Ярославля, Костромы, Рязани. В Нью-Йорке (США) открыта галерея им. А. Г. Варламова.

Начиная с 1940 года берет участие в выставках разного уровня. Экспонент зональних выставок «Большая Волга», 1964, 1967, 1970,1974, 1980, 1991, 1998 годы; республиканских проводимых в г. Москва, в 1960, 1967, 1970, 1985 годах). Всесоюзных в г. Москва, 1949, 1950 годы) художественных выставок. Персональные выставки: в городах Горький в 1970 году и Нижний Новгород 1991 г.

Умер 26 марта 2000 года в Нижнем Новгороде. Похоронен на Красном кладбище.

Основные работы 
 «Девушка с цветами» (1946);
 «В нашем колхозе праздник» (1948);
 «Зимой» (1948);
 «Сельская детвора» (1948);
 «Юные авиамоделисты» (1949);
 «В. И. Ленин с детворой» (1950);
 «По Волге широкой» (1954);
 «Золотая свадьба» (1960).

Примечания 

Родившиеся в Галиче (Костромская область)‎
Художники СССР
Художники России
Заслуженные художники РСФСР
Народные художники России
Выпускники Нижегородского художественного училища
Похороненные на Красном кладбище‎